Ernest Maragall (né en 1943), homme politique catalan ;
 Joan Maragall (1860 - 1911), poète catalan ;
 Pasqual Maragall (né en 1941), homme politique catalan.

 Maragall, station du métro de Barcelone.